Název Řetenice má více sídel:
 Řetenice, část města Teplice v okrese Teplice, na katastrálním území Teplice-Řetenice
 Řetenice (Nicov), část obce Nicov v okrese Prachatice
 Řetenice u Stach – název jednoho z katastrálních území tvořících část Řetenice obce Nicov